Selon le contexte, Final Fantasy désigne :
Final Fantasy, une série de jeux vidéo populaire,
Final Fantasy, un jeu vidéo de 1987, premier épisode de cette série ;
Final Fantasy : les Créatures de l'esprit, un film américaino-japonais produit par les créateurs de la franchise du même nom et sorti en salle en 2001 ;
Final Fantasy VII Advent Children, un film d'animation japonais diffusé en France en DVD en 2006 ;
Final Fantasy, le projet musical du canadien Owen Pallett.